Die Saison 2018/19 der Oberliga Niedersachsen war die 72. Spielzeit der Fußball-Oberliga Niedersachsen und die elfte als fünfthöchste Spielklasse in Deutschland. Sie wurde am 10. August 2018 mit dem Spiel zwischen dem MTV Wolfenbüttel und der Eintracht Braunschweig II eröffnet und endete mit dem letzten Spieltag am 18. Mai 2019.

Teilnehmer 

Für die Oberliga Niedersachsen 2018/19 qualifizierten sich folgende Vereine sportlich:
 die Absteiger aus der Regionalliga Nord 2017/18 aus dem Gebiet Niedersachsen:
  Eintracht Braunschweig II (Zwangsabstieg wegen des Abstiegs der ersten Mannschaft in die 3. Liga)
  VfV 06 Hildesheim
 die verbleibenden Mannschaften der Oberliga Niedersachsen 2017/18:
  SC Spelle-Venhaus
  1. FC Wunstorf
  TuS Bersenbrück
  Eintracht Northeim
  SV Arminia Hannover
  Heeslinger SC
  SV Atlas Delmenhorst
  TB Uphusen
  BV Cloppenburg
  MTV Gifhorn
 Die Meister der vier Landesligen:
 Bezirk Braunschweig:  MTV Wolfenbüttel
 Bezirk Hannover:  Hannoverscher SC
 Bezirk Lüneburg:  FC Hagen/Uthlede
 Bezirk Weser-Ems:  VfL Oythe

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Einzelnachweise 

2018
Oberliga Niedersachsen 2018 19